Hutou bezeichnet:

 Hutou (Anxi) (湖头镇), Großgemeinde im Kreis Anxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Hutou (Hejiang) (虎头镇), Großgemeinde im Kreis Hejiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hutou (Hulin) (虎头镇), Großgemeinde der Stadt Hulin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Hutou (Yinan) (湖头镇), Großgemeinde im Kreis Yinan in der chinesischen Provinz Shandong